День астрономии (Международный день астрономии, МДА) — праздник энтузиастов, чьи увлечения связаны с астрономией — одной из старейших научных дисциплин.

 Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи 1-й четверти Луны или перед ней.
 Осенний День астрономии также отмечается в субботу, вблизи фазы 1-й четверти Луны или перед ней, с середины сентября до середины октября
.

История праздника 

Международный день астрономии () появился в Соединённых Штатах Америки в 1973 году под девизом: «Несущие Астрономию людям». Однако еще с начала XIX века любители астрономии под патронажем объединяющих их астрономических клубов и кружков относительно регулярно устраивали массовые показы звездного неба с целью популяризации этой науки. Астрономы старались приурочить свои мероприятия к различным астрономическим событиям (затмениям Луны или затмениям Солнца, появлениям комет, соединениям планет и метеорным потокам и т. д.).

Годом рождения праздника считают 1973-й, так как именно тогда идея более упорядоченного подхода к подобным показам, которую сформулировал Дуглас Бергер, была впервые осуществлена в США на практике. Эта дата быстро прижилась в астрономических кругах. 

В 2007 году был добавлен осенний день астрономии. Он также приходится на субботу, в районе фазы первой четверти луны, с середины сентября по середину октября.

Теперь, как правило, этот праздник отмечается людьми, увлекающихся наукой о строении, свойствах, происхождении и развитии небесных тел и их систем (вплоть до Вселенной в целом) в субботу, когда Луна имеет фазу вблизи 1-й четверти, приходящийся на интервал с середины апреля до середины мая. Так, в 2009 году, который был объявлен Международным астрономическим союзом и ЮНЕСКО «Международным годом астрономии», эта дата попала на 2 мая по григорианскому календарю.

Даты МДА

См. также 

 2009 — Международный год астрономии
 День космонавтики
 Международный день астрологии
 Международный астрономический союз
 Любительская астрономия

Источники 
 [www.calend.ru/holidays/0/0/202/ Календарь праздников]
 Звездочёт

Ссылки 

 [www.calend.ru/holidays/0/0/202/ Международные праздники → День астрономии]
 Некоторые практические рекомендации по подготовке и проведению Международного дня астрономии
 Astronomy Day (англ).

Примечания 

Астрономия и общество
Астрономия
Астрономия
Астрономия
Любительская астрономия